

Persone 
 Henryk Gotlib – pittore, scultore e scrittore polacco
 Jan Gotlib Bloch – banchiere e un finanziere delle ferrovie polacco
 Gotlib – fumettista francese

Altro 
 184878 Gotlib – asteroide della fascia principale